Mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Tetrarch nach dem englischen Wort für Tetrarchie: 

HMS Tetrarch (1917) war ein Zerstörer der R-Klasse. Das Schiff lief 1917 vom Stapel und wurde 1934 zur Verschrottung verkauft.
HMS Tetrarch (N77) war ein U-Boot der T-Klasse. Das Boot lief 1940 vom Stapel und ging 1941 im Mittelmeer verloren.

Tetrarch, HMS